Puede referirse a:
 Segontia (Sigüenza) ciudad del Itinerario Antonino A-24 y del Itinerario Antonino A-25 entre Caesada y Arcobriga, identificado con la actual Sigüenza.
 Segontia (Zaragoza), mansio del Itinerario Antonino A-24 y del Itinerario Antonino A-25 entre Nertobriga y Caesaraugusta situado cerca de la localidad zaragozana de Bárboles.
 Segontia Paramica ciudad de los Várdulos
 Segontia Lanka ciudad de los Arévacos en la Hispania Citerior